Сергий I может быть именем следующих лиц:

 Сергий I — патриарх Константинопольский в 610—638 годах.
 Сергий I — папа римский в 687—701 годах.
 Сергий I (ум. 864) — герцог Неаполя.

См. также 
 Сергей (значения)